Homestake Mine is de naam van verschillende mijnen in de Verenigde Staten:
 Homestake Mine (Nevada), een mijn in Nevada;
 Homestake Mine (South Dakota), een mijn in South Dakota;
 Homestake Mine (White Pine County), een mijn in Nevada;
 Homestake Mine (Nye County), een mijn in Nevada;
 Homestake Mine (Lyon County), een mijn in Nevada;
 Homestake Mine (Lincoln County), een mijn in Nevada;
 Homestake Mine (Lander County), een mijn in Nevada.